Козырев, Николай:
 Козырев, Николай Александрович (1908—1983) — советский астрофизик.
 Козырев, Николай Владимирович (1903—?) — советский партийный деятель, председатель Львовского облисполкома.
 Козырев, Николай Иванович (1934—2021) — советский и российский дипломат.
 Козырев, Николай Степанович (известен как: Бережанский; 1884—1935) — латвийский журналист, исследователь русского фольклора.